Суперкубок Грузії з футболу 1999 — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 28 лютого 2000 року між чемпіоном Грузії клубом Динамо (Тбілісі) та володарем кубка Грузії клубом Торпедо (Кутаїсі).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

1999
Грузія
2000 у Грузії
2000 у грузинському спорті